Bruno Garcia, ator brasileiro
Bruno Garcia (político), político brasileiro
Bruno Garcia (jogador de rugby), jogador de rugby brasileiro
 

Desambiguações de antropônimos